Улізко Яків (Яків Петренко) († до 1686), козак Корсунського полку (1649), військовий суддя у війську Івана Золотаренка на Білорусі (1654—55), полковник Корсунський (1659—65); разом з Юрієм Хмельницьким 1660 перейшов на польський бік, 1665 потрапив до московського полону; генеральний суддя у П. Дорошенка (1674); перейшов до Самойловича і був стародубським полковим суддею (1676—78). Його нащадки (син Тиміш, стародубський полковий хорунжий 1686—87, помер 1720), були в лавах стародубської старшини, а згодом належали до чернігівського й полтавського дворянства.

Література 
 
 

Генеральні судді
Українське козацтво